Betónica silvestre puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dianthus carthusianorum
 el nombre común de la planta Dianthus hyssopifolius